Discus guerinianus est une espèce d'escargots, des gastéropode terrestres,  endémique de Madère. Discus guerinianus est un taxon Lazare qui, après avoir été considéré comme une espèce éteinte durant 80 ans, a été de nouveau localisé en 1999 à l'extrême ouest de l'ile. En 2011, l'espèce est considérée par l'UICN comme étant en danger critique d'extinction.

Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1852 par l'écrivain et naturaliste britannique Richard Thomas Lowe (1802-1874). 

Selon  ce genre n'est pas valide et ses espèces sont placées dans le genre Diretmus.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Discidae
Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Faune endémique de Madère
Taxon Lazare
Statut UICN En danger